RKSV steht für:
 Registrierkassensicherheitsverordnung
 Rooms-Katholieke Sportvereniging, dt. Römisch-Katholische Sportvereinigung, Namensbestandteil  niederländischer Fußballvereine

Siehe auch:
 

Abkürzung